Flintholm (station), Een trein/metro/busstation in Flintholm
 Flintholm (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Frederiksberg bij de plaats Flintholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Flintholm (plaats), een plaats in de Deense gemeente Frederiksberg